Areca Backup — программа для резервного копирования файлов под Windows и Linux, распространяемая по свободной лицензии (GPL v2). Работает в среде виртуальной машины Java. Управление процессом резервного копирования в программе возможно как из командной строки, так и в графическом интерфейсе. Обеспечивает полное резервирование, инкрементальное резервирование, дифференциальное резервирование, реализован механизм транзакций для критичных операций резервирования. Программа локализована для следующих языков: китайский, чешский, датский, голландский, английский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, русский, испанский, шведский.

Ссылки

Официальные сайты

Обзоры в прессе

См. также 
Comodo BackUp

Программы для защиты информации
Свободные системы резервного копирования
Свободное программное обеспечение, написанное на Java
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL